Refraktion (lateinisch  = ‚zurück‘ und  = ‚brechen‘) steht für:

 Brechung von Licht-, Schall- oder anderen Wellen im Allgemeinen, siehe Brechung (Physik)
 ein Maß für die Brechkraft des nicht akkommodierten Auges, speziell in der Augenoptik und Augenheilkunde, siehe Refraktion (Augenoptik)
 die Ablenkung des Lichtes durch die inhomogene Erdatmosphäre
 in der beobachtenden Astronomie, siehe astronomische Refraktion
 im Vermessungswesen, siehe terrestrische Refraktion

Siehe auch:

 Fraktion
 Refraktionsseismik
 Refraktometer
 Refraktor